Dearborn steht für:

 Dearborn, Stadt im US-Bundesstaat Michigan
 Dearborn (Missouri), Ort im US-Bundesstaat Missouri
 Dearborn County im US-Bundesstaat Indiana
 Mount Dearborn, Berg im ostantarktischen Viktorialand
 Dearborn Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Dearborn Observatory, astronomisches Observatorium in Evanston, Illinois

im NRHP gelistete Objekte:
 Dearborn County Asylum for the Poor, in Aurora, Indiana, ID-Nr. 00001143
 Dearborn County Courthouse, in Lawrenceburg, Indiana, ID-Nr. 81000008
 Dearborn Inn and Colonial Homes, in Dearborn, Michigan, ID-Nr. 82000549
 Dearborn River High Bridge, in Augusta, Montana, ID-Nr. 03001298
 Dearborn School, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 00000871
 Dearborn Station, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 76000688

Dearborn ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Dearborn (1886–1941), US-amerikanischer Leichtathlet
 Benjamin Dearborn (1754–1838), US-amerikanischer Erfinder
 Henry Dearborn (1751–1829), US-amerikanischer Arzt, Politiker und Offizier
 Henry Alexander Scammell Dearborn (1783–1851), US-amerikanischer Politiker
 Ned Dearborn (1865–1948), US-amerikanischer Biologe